Hugo Kunz ist der Name folgender Personen:

* Hugo Kunz (Schriftsteller) (1852–1900), deutscher Sachschriftsteller (chilenische Landeskunde und Geschichte)
 Hugo Kunz (Apotheker) (1875–vermutlich 1942), deutscher Apotheker und jüdischer Funktionär
 Hugo Kunz (Maler) (1884–1938), deutscher Maler und Radierer